Moclinejo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moclinejo (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Moclinejo (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar